Открытый чемпионат Мексики по теннису 2018 (англ. Abierto Mexicano Telcel 2018) — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и 18-й среди женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько на хардовых кортах местного Fairmont Acapulco Princess и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2018 году турнир прошёл с 26 февраля по 3 марта. Соревнование продолжало североамериканскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре после Открытого чемпионата Австралии.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Сэм Куэрри
 в женском одиночном разряде —  Леся Цуренко
 в мужском парном разряде —  Джейми Маррей и  Бруно Соарес
 в женском парном разряде —  Анастасия Родионова и  Дарья Юрак

Общая информация 
В мужском одиночном турнире должно было принять участие сразу шесть представителей Топ-10, но в последний момент первый номер посева и двукратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент) снялся с соревнований. В его отсутствие наибольший рейтинг имел второй номер посева Александр Зверев (№ 5 в мире). Немецкий теннисист добрался до полуфинала, где он проиграла шестому номеру посева Хуану Мартину дель Потро (№ 10 в мире). Аргентинский теннисист, попав в финал, смог обыграть пятого номера посева Кевина Андерсона и стал победителем турнира. Представитель Аргентины выиграл мужские одиночные соревнования на местном турнире впервые с 2007 года. Прошлогодний чемпион Сэм Куэрри защищал свой титул в качестве седьмого номера посева, однако проиграл уже в первом раунде Мэттью Эбдену. В основных соревнования принял участие один представитель России Андрей Рублёв, который на старте проиграл Давиду Ферреру.

Лидерами посева в мужском парном соревновании Лукаш Кубот и Марсело Мело также снялись незадолго до старта турнира. Прошлогодние победители Джейми Маррей и Бруно Соарес защищали свой титул в качестве третьих номеров посева и смогли второй год подряд отпраздновать победу. В финале они обыграли четвёртых номеров посева Боба и Майка Брайанов.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила чемпионка 2026 года Слоан Стивенс (№ 13 в мире в тот период). Американская теннисистка добралась до четвертьфинала, где проиграла швейцарке Штефани Фёгеле. Прошлогодняя победительница Леся Цуренко защищала свой титул в качестве седьмого номера посева и смогла второй год подряд выиграть главный приз женских соревнований. В решающем матче она обыграла обидчицу Стивенс — Штефани Фёгеле.

Лидерами посева в женском парном соревновании стала пара Рената Ворачова и Анна Смит, но они проиграли в четвертьфинале. Прошлогодние чемпионки Анастасия Родионова и Дарья Юрак не защищали титул, однако Юрак сыграла на турнире в паре с Полин Пармантье и выбыла в первом раунде. По итогу титул достался паре Татьяна Мария и Хезер Уотсон, которые в финале переиграли Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамарию.

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев

Мужской одиночный турнир 

 1 Рейтинг учтён на 19 февраля 2018.

Теннисисты, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Лукас Гомес
  Танаси Коккинакис
  Джек Сок

Теннисисты, победившие в квалификации турнира (Q):
  Рикардас Беранкис
  Александр Бублик
  Эрнесто Эскобедо
  Камерон Нурри

Женский одиночный турнир 

 1 Рейтинг учтён на 19 февраля 2018.

Теннисистки, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Кайла Дэй
  Дарья Гаврилова
  Рената Сарасуа

Теннисистки, победившие в квалификации турнира (Q):
  Яна Фетт
  Амандин Эсс
  Жасмине Паолини
  Ребекка Петерсон
  Аранча Рус
  Даяна Ястремская

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Хуан Мартин дель Потро обыграл  Кевина Андерсон со счётом 6-4, 6-4.
 Дель Потро выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андерсон сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Леся Цуренко обыграла  Штефани Фёгеле со счётом 5-7 7-6(2) 6-2.
 Цуренко выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Фёгеле сыграла дебютный одиночный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 7-6(4), 7-5.
 Маррей выиграл 1-й парный титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выиграл 1-й парный титул в сезоне и 27-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Татьяна Мария /  Хезер Уотсон обыграли  Кейтлин Кристиан /  Сабрину Сантамарию со счётом 7-5, 2-6, [10-2].
 Мария выиграла 1-й парный титул и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Уотсон выиграла 1-й парный титул и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 Мировой тур ATP 2018 года
 WTA Тур 2018 года

 Мировой тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

Мексика
Теннис
Февраль 2018 года
Март 2018 года
2018